Конвергенція — процес зближення, сходження (у різному сенсі), компромісів; протилежний дивергенції. Термін уживаний в різних природничих і гуманітарних науках:

 Конвергентна еволюція — еволюційний процес, що призводить до формування комплексу схожих ознак у представників неспоріднених (немонофілетичних) груп
 Конвергенція з ангелами — драматичний фільм режисера, сценариста та продюсера Мікаеля Соренсона, знятий у 2002 році
 Конвергенція (мовознавство) — збіг у процесі фонетичних змін двох звуків у одному
 Конвергенція (політологія) — політична теорія.
 Технологічна конвергенція — об'єднання різних технологій.
 Конвергенція (економіка) — економічне зближення двох або кількох суб'єктів господарювання, регіонів або країн.

Див. також 
 Збіжність